dief en struikrover
 Rover (bedrijf), een merk van auto's en (motor-)fietsen
 rover (ruimtevaart), een voertuig op wielen dat zich kan voortbewegen over de oppervlakte van een planeet of een ander hemellichaam

ROVER kan verwijzen naar:
Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer

Personen met de achternaam Rover
 Jolanda de Rover, een Nederlandse zwemster

Zie ook 
 Rovers (doorverwijspagina)